Santilly ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Santilly (Eure-et-Loir)
 Santilly (Saône-et-Loire)